Суперкубок Гібралтару з футболу 2019 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2019 року між чемпіоном Гібралтару клубом Лінкольн Ред Імпс та володарем кубка Гібралтару клубом Юероп.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2019
Гібралтар
Серпень 2019